Завадовская — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Завадовская, Вера Николаевна (1768—1845) — русская фрейлина, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины меньшего креста.
 Завадовская, Екатерина Константиновна (1913—2004) — советский и российский учёный.
 Завадовская, Елена Михайловна (1807—1874) — известная в своё время красавица, ей посвящали стихи А. С. Пушкин, И. И. Козлов и князь П. А. Вяземский, знакомая М. Ю. Лермонтова.